Сапукай () — город и центр одноименного округа в Парагвае департамента Парагуари.

Расположен в долине окруженной горами приблизительно в 92 км от столицы страны города Асунсьон. Статус города с 1910.

Демография 

Подавляющее большинство населения занято в сельском хозяйстве, выращиванием люцерны, хлопка, маниоки, сахарного тростника и др. Важным направлением деятельности в этой области является также пчеловодство. Разводится поголовье крупного рогатого скота, лошадей и овец.

В городе имеется знаменитое «кладбище паровозов».

Ссылки 
 Сайт Сапукаи
 World Gazetteer.com / Paraguay: largest cities and towns and statistics of their population

Города Парагвая